Il campionato sudamericano di pallavolo femminile 1951 si è svolto dal 15 al 22 settembre 1951 a Rio de Janeiro, in Brasile: al torneo hanno partecipato quattro squadre nazionali sudamericane e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Impianti

Regolamento

Formula 
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica 
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
Brasile(Primo titolo)

Secondo posto 
Uruguay

Terzo posto 
Perù

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 1951
 1951